Circuit de Pau peut désigner :
 Le Circuit de Pau-Ville, circuit urbain temporaire accueillant le Grand Prix de Pau ;
 Le Circuit Pau-Arnos, circuit permanent à  de distance de Pau.